Występy w europejskich pucharach tureckiego klubu piłkarskiego Beşiktaş JK.

Wykaz spotkań pucharowych

PEMK/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

Puchar UEFA/Liga Europy

Bibliografia 
 

Beşiktaş JK
Tureckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach